IXG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Sambra, Belgaum, India